VPI steht als Abkürzung für:

 Velopharyngeale Insuffizienz, siehe Velopharyngealer Verschluss
 Verband der Güterwagenhalter in Deutschland
 Verband der Pyrotechnischen Industrie
 Verbraucherpreisindex der Statistik Austria
 Verbraucherpreisindex für Deutschland
 Virtual Path Identifier, siehe Asynchronous Transfer Mode #Wozu virtuelle Verbindungen?
 Volcano Population Index, siehe Vulkanexplosivitätsindex #Weitere Klassifikationsmethoden von Vulkanausbrüchen
 verschiedene Vereine mit der Bezeichnung Verein der Prüfingenieure

Abkürzung